Astrágalo (arquitetura) 
Astrágalo (jogo), também conhecido 
 Astragalus glycyphyllos — planta
 Tálus — osso também chamado astrágalo

Desambiguações de biologia